Dominik Kozma (1991-), nageur hongrois ;
 Gady Kozma, mathématicien israélien. 
 
 István Kozma (1964-), footballeur hongrois ;
 István Kozma (1939-1970), lutteur hongrois ;
 Joseph Kosma (1905-1969), compositeur français d'origine hongroise ;
 Mihály Kozma (1949-), footballeur hongrois.

Voir aussi 
  ;
 Cozma.

Homonymie de patronyme hongrois